George Davis peut désigner :
 George Davis (1820-1896), un homme politique américain ;
 George Davis (1881-1969), un footballeur international anglais ;
 George Davis (1889-1965), un acteur américain ;
 George Davis (1914-1998), un directeur artistique américain ;
 George Davis (1920-1999), un producteur de cinéma américain ;
 George Davis (1941-), un britannique, condamné pour attaque à main armée, objet d'une campagne de soutien ;
 George Davis, un joueur de rugby à XV international américain ;
 George « Storm » Davis (1961-), un joueur américain de baseball.